Grefsen – kolejowy przystanek osobowy w Bydel Nordre Aker, w regionie Oslo w Norwegii, jest oddalony od Oslo Sentralstasjon o 6,82 km
 Grefsen – stacja kolejowa w Grefsen, w regionie Oslo w Norwegii, jest oddalona od miasta o 6,82 km